Die Pétanque-Europameisterschaften der Jugend 2008 wurden vom 8. bis 10. August von der Confédération Européenne de Pétanque (CEP) in Nieuwegein, Niederlande veranstaltet.

Weltmeister im Triplette wurde Frankreich mit Dylan Rocher, Vianney Moureau-Fontan, Vianney Moureau-Fontan und Florent Coutanson; das Präzisionsschießen gewann der Spanier Juan Carlos Sogorb.

Triplette 

Am Start waren 22 Triplette aus den Mitgliedsverbänden der CEP, Gastgeber Niederlande stellte zwei Triplette.

Die Mannschaften des Deutschen und Österreichischen Pétanque Verbands sowie der Fédération Suisse de Pétanque

Vorrunde 

Das Deutsche Team konnte sich wegen einer Niederlage im letzten Spiel nur als Gruppenzweiter für das Viertelfinale qualifizieren. Österreich und die Schweiz konnten sich als Gruppenzweiter bzw. -dritter nicht für das Viertelfinale qualifizieren und spielten im Nationencup weiter.

Finalspiele 

Die Niederlage im letzten Vorrundenspiel bescherte dem Team des DPV Turnierfavorit Frankreich im Viertelfinale. Das DPV-Team schied mit 0:13 aus.

Nationencup 

Österreich und die Schweiz schieden im Viertelfinale aus. Den Nationencup gewann Tschechien mit Filip BAYER, Jiří KOREŠ, Tomáš MICHÁLEK und Jiří MRŇÁK.

Präzisionsschießen 

Der Deutsche Niklas Zimmer erreichte zwar wie der Israeli Hadar Redlinger 25 Punkte im Vorkampf, schied aber aufgrund eines weniger erzielten Fünfpunktetreffers aus. Die Österreicherin Carina Traub belegte im Vorkampf Platz 19. Der Schweizer Steven Tamburini wurde Fünfter.

J2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Nieuwegein